

Codici 
 MYV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Marysville (California) (Stati Uniti)
 myV – codice ISO 639-2 e ISO 639-3 della lingua erza

Musica 
 MYV – pseudonimo del musicista giapponese miyavi